В данном списке представлены фильмы американской актрисы Энн Бакстер (1923—1985).

Фильмографии актрис
Фильмографии США